Dit is de wereldranglijst van november 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 november 2005.

Mannen 11